Harpalycos est le nom de quatre personnages de la mythologie : 

 Harpalycos roi de Thrace, père d'Harpalycé.
 Harpalycos est un Lycaonide, fils de Lycaon et de Cyllène.
 Harpalycos un compagnon d'Énée tué par Camille durant la guerre contre Turnus et les Rutules.
 Harpalycos maître d'Héraclès en escrime et en gymnastique.